São Jorge (Cap Verd), vila al nord de l'illa de Fogo a l'arxipèlag de Cap Verd 
 Illa de São Jorge, illa al mig del grup central de les illes Açores, separada de l'Illa de Pico per un estret de 15 km - o Canal de São Jorge 
 São Jorge da Mina, establiment fortificat de domini portuguès, situat a l'Àfrica, sobre la costa del golf de Guinea, en el que és actualment l'estat de Ghana
 São Jorge dos Órgãos, vila al centre de l'illa de Santiago a l'arxipèlag de Cap Verd